Kotusch  ist Ortsname von
Kotusz
Kotusch (Ukraine)